Нидерландия може да се отнася за:
 Нидерландия – държава в Северозападна Европа, погрешно наричана Холандия;
 Обединено кралство Нидерландия – държава, съществувала между 1815 и 1830 г.;
 Нидерландия – историческа област, обхващаща днешните Нидерландия, Белгия, Люксембург и части от Франция;
 Бургундска Нидерландия – територия в днешните Нидерландия, Белгия и Люксембург;
 Испанска Нидерландия – южната част на Нидерландия, останала под испанско управление след 16 век;
 Австрийска Нидерландия – южната част на Нидерландия, след преминаването под австрийско управление през 18 век.